Myōkō bezeichnet mehrere Orte in der Präfektur Niigata:
 eine Stadt: Myōkō (Stadt)
 ein Dorf: Myōkō (Dorf)
 ein Berg in der Stadt Myōkō: Myōkō (Myōkō)
 ein Berg in der Stadt Ojiya: Myōkō (Ojiya)
 die Myōkō (Schiff, 1929), einen Schweren Kreuzer, Typschiff der Myōkō-Klasse